Chambon puede referirse a:

  Chambon, comuna del departamento de Charente Marítimo (Francia).
  Chambon, comuna del departamento de Cher (Francia).
  Chambon, comuna del departamento de Gard (Francia).
  Chambon, comuna del departamento de Indre y Loira (Francia).
 Chambon-la-Forêt, comuna del departamento de Loiret (Francia).
 Chambon-le-Château, comuna del departamento de Lozère (Francia).
 Chambon-Sainte-Croix, comuna del departamento de Creuse (Francia).
 Chambon-sur-Cisse, comuna del departamento de Loir y Cher (Francia).
 Chambon-sur-Dolore, comuna del departamento de Puy-de-Dôme (Francia).
 Chambon-sur-Lac, comuna del departamento de Puy-de-Dôme (Francia).
 Chambon-sur-Voueize, comuna del departamento de Creuse (Francia).
 Le Chambon, comuna del departamento de Ardèche (Francia).
 Le Chambon-Feugerolles, comuna del departamento de Loira (Francia).
 Le Chambon-sur-Lignon, comuna del departamento de Alto Loira (Francia).